Ка-д’Андреа () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Кремона.

Население составляет 518 человек (2008 г.), плотность населения составляет 32 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 26030. Телефонный код — 0375.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Андрей, празднование 30 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.cadandrea.cr.it/

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/